Marino pole – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Marino pole – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw